Kenansville kan syfta på:

 Kenansville, Florida
 Kenansville, North Carolina